Brogöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brogölen, sjö i Karlskrona kommun, 
Norra Brogölen, sjö i Ronneby kommun, 
Södra Brogölen, sjö i Ronneby kommun, 
Brogöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Brogöl (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Brogöl (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn